Maraton kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Daegu. 

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była Bai Xue, która z powodu urazu nie wystartowała w Daegu. Bieg maratoński kobiet był pierwszą konkurencją podczas mistrzostw świata w Korei Południowej.

Terminarz

Rezultaty

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Maraton kobiet